Der Name Kevernburg steht für die

 Kevernburg, siehe Käfernburg (Burg), von 1141 bis 1385 namensgebender Stammsitz der Grafen von Kevernburg.
 Grafen von Kevernburg, siehe Kevernburg (Adelsgeschlecht)